Eva Moberg eller liknande namn kan syfta på:
 Eva Moberg, (1932–2011), författare, dramatiker, debattör
 Eva X Moberg, (1962–1999), journalist, vänsterpolitisk aktivist
 Eva Moberg (orienterare), (född 1954), svensk orienterare

Se även 
 Åsa Moberg (född 1947), författare, journalist, recensent och översättare (har vid flera tillfällen förväxlats med Eva Moberg).